Виктор Борисович Корзун (1 мая 1913 — 5 ноября 1967) — советский писатель и филолог, мировой рекордсмен альпинизма. Кандидат филологических наук. Почётный гражданин города Кисловодск.

Жизнеописание 
Родился в станице Кисловодская (в настоящее время город Кисловодск) Ставропольского края. В детстве познакомился с будущим известным краеведом Евгением Сергеевичем Виноградовым, попал в круг романтиков и путешественников, для которых исследование гор Кавказа стало смыслом жизни. Все школьные годы увлекался туристическими походами, совершал восхождения на горы Кабан и Бештау.

С 1928 года был слушателем курсов по подготовке экскурсоводов-проводников, организованных при Толстовской школе в Кисловодске (позже советская семилетняя школа № 2). Занятия организовал и вёл пионер туристско-экскурсионного дела на КМВ Павел Александрович Утяков (1896—1976). Кроме того занятия вели опытные экскурсоводы и проводники Елизавета Ивановна Яковкина (1884—1982), Степан Иванович Григорьев (1898-?), Борис Сергеевич Виноградов.

С 1929 года, в возрасте 16-ти лет, работал проводником в только что открытом первом экскурсионном бюро КМВ Акционерного общества «Советский турист» и Кисловодской турбазе на 120 мест. За три года работы Водил туристов в теснины Малки и Эшкакона, к Алибекскому леднику в Домбае, на Клухорский перевал, на плато Скалистого хребта, на горы Бермамыт, Шат-Жатмас. Приобрёл большой опыт прохождения горных маршрутов.

После окончания школы вместе Е. С. Виноградовым пошёл работать на нарзанный завод «Розлив». При заводе они организовали секцию туризма и экскурсий при кисловодском отделе Общества пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ), функционирующего, в свою очередь, при Кисловодском райсовете. В зиму 1931—1932 г.г. В. Б. Корзун работал инструктором организационно-массовой работы ОПТЭ. В этот же период начал развивать идею о лыжном восхождении на Эльбрус. Е. С. Виноградовым, к тому времени ставший заместителем председателя райсовета ОПТЭ, понимал всю важность первой попытки освоить зимний Эльбрус и сделал всё возможное для лучшего оснащения первопроходцев необходимым питанием и снаряжением. Участников этого сложного похода было трое — Виктор Корзун, чертёжник завода «Розлив» Вячеслав Никитин и рабочий городской электростанции Анатолий Еремеев. Первую попытку зимнего восхождения на участники предприняли в феврале 1932 года (район Джилы-су и далее совершив кольцо вокруг Эльбруса, но это была официальная версия. Неофициально — сперва, попробовать взойти на вершину Эльбруса). Экспедиция оказалась неудачной. Однако, Виктор Корзун приобрёл себе друга и единомышленника Вячеслава Антоновича Никитина, с которым его связывала дружба всю жизнь, и с которым он провёл первую зимовку на Эльбрусе.

В июле 1932 года В. Б. Корзун и В. А. Никитин работали гидами-проводниками на высокогорной туристской базе «Кругозор» (3200 м), что находится на южном склоне Эльбруса, со стороны ущелья р. Баксан. Здесь они знакомятся с директором Кавказского горного Бюро погоды Константином Константиновичем Туроверовым, который и предлагает им стать зимовщиками на Эльбрусской высокогорной гидрометеорологической станции. Вообще предложение выглядело очень экстравагантным, так как будущим зимовщикам было 19 и 20 лет и они не имели никакого опыта и образования по профессии метеорология. Организовать метеорологическую станцию было решено на Приюте одиннадцати (4 250 м), на южных склонах Эльбруса. Но из-за задержек в финансировании в 1932 г. на Приюте одиннадцати установить станцию не удалось. Все же, несмотря ни на какие трудности, было решено установить станцию на «Кругозоре», в Приюте ОПТЭ, правда, совершенно неприспособленном к зимовке. В том же 1932 году В. Б. Корзун и В. А. Никитин прошли обучение на специальных курсах наблюдателей-метеорологов в Пятигорске совершили восхождение к приюту «Кругозор». В составе экспедиции восхождение и зимовку также совершал Сергей Лысенко. Должности зимовщиков были распределены следующим образом: Виктор Корзун — начальник метеорологической станции, Вячеслав Никитин — помощник и наблюдатель, Сергей Лысенко — радист.

Зимовка 1933—1934, 1934—1935 г.г. проходили уже на высоте 4250 метров в скалах «Приюта девяти». Начальником зимовки был по-прежнему Виктор Корзун. Вместо заболевшего Никитина, наблюдателем был взят московского альпиниста Александр Гусева. В качестве радиста пригласили из Нальчика Александра Горбачёва. Постройка дома, переброска оборудования, питания и топлива закончилась лишь поздней осенью. Зимовщики метеорологической станции подняли на себе остатки груза и окончательно перебазировались на новое место в декабре 1933 года, и с этого момента началась регулярная работа станции.

17 января 1934 года был установлен мировой рекорд в альпинизме. Именно в этот день В.Корзун и А.Гусев в зимних условиях совершили восхождение на восточную вершину Эльбруса (5621 м). Они навсегда вписали свои имена в славную летопись покорения высочайшей горы Европы. А 14 января 1935 г. зимовщики поднялись на западную вершину горы (5642 м). Таким образом, в истории отечественного альпинизма Виктор Борисович Корзун стал первым альпинистом, поднявшимся в зимних условиях на восточную и западную вершину Эльбруса.

В 1935 году поступил на литературный факультет Северо-Кавказского педагогического института (г. Владикавказ), который окончил с отличием и был оставлен в аспирантуре. Защитил кандидатскую диссертацию.

В 1940 году Орджоникидзевский МВК призван в ряды РККА . Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на Западном и Сталинградском фронтах, на Восточном фронте ПВО. Участвовал в Сталинградской битве : командир взвода 10-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи Сталинградского корпусного района ПВО; с июня 1943 и до конца войны — начальник отделения секретного делопроизводства штаба 9-го Сталинградского корпуса ПВО, лейтенант административной службы.

После окончания войны демобилизован . Некоторое время работал в Пекинском университете, затем длительное время преподавал в Чечено-Ингушском государственном педагогическом институте. Из-под его пера вышли в свет научные труды — «Советская чечено-ингушская литература», «Фольклор горских народов Северного Кавказа», «Литература горских народов Северного Кавказа», «Биография Коста Хетагурова» и другие.

4 ноября 1967 года Виктора Борисовича Корзуна не стало, его похоронили в г. Грозном. Во время бомбёжек 90-х годов дом, где жили Корзуны, сильно пострадал. Но уцелело место захоронения учёного. Его жена Евгения умерла во время чеченской войны, её прах покоится рядом с любимым мужем. Дочь Елена Викторовна проживает в Нальчике, у неё две дочери-близняшки. Сын Валерий и вся его семья живёт в пос. Афипский Краснодарского края. У Валерия Викторовича два сына. Младший Виктор ещё не женат. Старший Игорь имеет двух сыновей — Михаил и Александр.

Боевые награды и почётные звания

Медаль «За боевые заслуги». 
Запись из приказа о награждении (№: 4/н от: 02.11.1943 г., издан ВС Восточного фронта ПВО): «В условиях боевых действий т. КОРЗУН организовал четкую работу штаба и оперативное руководство боевой деятельностью подразделений. Непосредственно разрабатывал всю оперативную документацию, проявил большую энергию и работоспособность. В составе оперативной группы штаба с 25 августа по 10 сентября 1942 г. т. КОРЗУН выполнял боевое задание на Мамай Бугре (центр г. Сталинграда), где под непрерывными бомбардировками авиации противника, принимал активное участие в руководстве и обеспечении боевой деятельности подразделений в условиях развернувшейся битвы за г. Сталинград.»

Орден Красной Звезды. 
Запись из приказа о награждении (№: 11/н от: 20.10.1945 г., издан 9 корп. ПВО): «За время службы в Штабе Корпуса в должности начальника отделения секретного делопроизводства с июня 1943 г. по настоящее время обеспечил сохранность всех доверенных сов.секретных и секретных документов. В условиях боевой обстановки своевременно и быстро доводил до штабов частей документацию, оказав командованию реальную помощь в гибком управлении частями и своевременном выполнении боевых заданий. За 2 1/2 года службы в штабе корпуса обеспечил прохождение и вручение 28 000 пакетов и более 100 000 сов.секретных и секретных документов без единого случая утери и связанного с этим разглашения военной и государственной тайны.»

Почётный гражданин города Кисловодска. 
За заслуги перед отечественным спортом и вклад в развитие города В. Б. Корзун удостоен звания «Почетный гражданин города-курорта Кисловодска» посмертно (постановление администрации от 5 января 1994 г. № 16).

Примечания 

Альпинизм
История альпинизма
Эльбрус
Эльбрусский район